

Onomastica 
 Artaserse – prenome maschile italiano

Persone 
 Artaserse I di Persia – Re dei Re dal 464 al 425 a.C.
 Artaserse II di Persia – Re dei Re dal 404 al 358 a.C.
 Artaserse III di Persia – Re dei Re dal 358 al 338 a.C.
 Artaserse IV di Persia – Re dei Re dal 338 al 335 a.C.
 Artaserse V di Persia – nome che si attribuì il satrapo Besso nel 331 a.C.

Musica 
 Artaserse – libretto di Pietro Metastasio del 1730 (anno di pubblicazione)
 Artaserse – opera di Leonardo Vinci del 1730
 Artaserse – opera di Johann Adolf Hasse del 1730
 Artaserse – opera di Giuseppe Antonio Paganelli del 1737
 Artaserse – opera di Christoph Willibald Gluck del 1741
 Artaserse – opera di Andrea Adolfati del 1741
 Artaserse – opera di Domingo Miguel Bernabé Terradellas del 1744
 Artaserse – opera di Daniel Dal Barba del 1750
 Artaserse – opera di Johann Christian Bach del 1760 c.a.
 Artaserse – opera di Baldassare Galuppi
 Artaserse – dramma di Domenico Cimarosa del 1784

Pagine correlate
Ardashir